

События 

 Май — Мамлюки захватывают Акру. Остатки христиан эвакуируются на Кипр.
 Взятие мамлюками Бейрута, Тира, Сидона. Конец государств крестоносцев.
 1 августа кантонами Швиц, Ури и Унтервальден подписана Федеративная хартия, положивший начало созданию Швейцарской Конфедерации. Кантоны начали освободительную войну против австрийцев.
 Шотландские бароны обратились к английскому королю Эдуарду I с просьбой урегулировать спор по наследственности шотландского трона.
 В Литве начал княжить Пукувер Будивид (до 1295).?
 Санчо IV Кастильский захватывает Тарифу.
 Восстание кочевого племени луров в Иране. Восставшие заняли Исфахан, но были подавлены.
 Из Генуи вышли две галеры братьев-мореходов Вандино и Уголино Вивальди скорее всего на поиски пути в Индию. Они прошли на вёслах Средиземноморье и миновали Гибралтар — больше о них не слышали. Считается первой попыткой достичь Индии морем.

Вступили на престол 
 Королевство Арагон — король Хайме II (1291—1327).
 Золотая Орда — хан Тохта.
 Государство Хулагуидов — ильхан Гайхату (1291—1295).
 Тевтонский орден — великий магистр Конрад фон Фейхтванген (1291—1296).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1291 году
 8 февраля — Афонсу IV, король Португалии.
 Климент VI (папа римский)
 Филипп де Витри, французский философ, композитор и теоретик музыки.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1291 году
 10 марта — Аргун, ильхан Ирана (государство Хулагуидов).
 Май — Гийом де Боже, великий магистр Ордена Тамплиеров погиб при обороне Акры.
 26 июня — Элеонора Прованская, королева Англии, супруга Генриха III.
 15 июля — Рудольф I — король Германии (1273—1291), основатель австрийской монархии Габсбургов.
 Альфонс III (король Арагона).
 Саади — персидский поэт.
 Тула-Буга, хан Золотой Орды.

См. также

Примечания